Paderna ima više značenja:
 Paderna
 Paderna (Parma)
 Paderna (Pjačenca)
 Paderna (Ređo Emilija)